51-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 17 по 25 сентября 1977 года в Штутгарте (ФРГ). В нём приняли участие 186 спортсменов из 44 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 56-й чемпионат Европы.

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Чемпионаты мира в ФРГ
Сентябрь 1977 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии